Rothenbergerhof bezeichnet:

 Rothenbergerhof (Bell), Ortsteil der Ortsgemeinde Bell (Hunsrück), Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Rothenbergerhof (Fünfstetten), Ortsteil der Gemeinde Fünfstetten, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Siehe auch:
 Rothenberger Hof